Игорь Садовский:
 Садовский, Игорь Владимирович (род. 1981) — молдавский кинематографист.
 Садовский, Игорь Николаевич (1919—1993) — советский конструктор ракетной техники.